Долиновка — топоним.

Реки 
 Долиновка — река на полуострове Камчатка

Населённые пункты

Россия 
 Долиновка — село в Усольском районе Иркутской области.
 Долиновка — село в Мильковском районе Камчатского края.
 Долиновка — село в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края.
 Долиновка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Долиновка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Долиновка — деревня в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Долиновка — село в Новоселицком районе Ставропольского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Долиновка — село в Белогорском районе.

Украина 
 Долиновка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Долиновка — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Долиновка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Долиновка — село в Гайворонском районе Кировоградской области.
 Долиновка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Долиновка — село в Сколевском районе Львовской области.
 Долиновка — село в Арцизском районе Одесской области.
 Долиновка — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Долиновка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.